Essa é uma lista dos bairros da cidade de Conchal - SP.

Bairros
Arurá
Bairro Alemanha
Bairro Capelinha
Bairro Noventa
Centro
Chácara Santa Maria Goreti
Conjunto Habitacional Barroz Munhoz 
Distrito Industrial
Distrito de Tujuguaba
Jardim Bela Vista
Jardim Boa Vista
Jardim Citelli
Jardim Cruzado
Jardim das Palmeiras
Jardim Dulce Maria
Jardim Esperança
Jardim Espanha
Jardim Europa
Jardim Icaraí
Jardim Julia
Jardim Lago
Jardim Leonor
Jardim Nova Veneza
Jardim Nova Zelândia
Jardim Novo Horizonte
Jardim Porto Seguro
Jardim Peris
Jardim Planalto
Jardim Regina
Jardim Santa Luzia
Jardim Santa Luzia II
Jardim Santo Antônio
Jardim São Luiz
Jardim Terra Nobre
Pádua Sales
Parque Industrial
Santa Rita
São João da Figueira
Sítio Lucato
Sítio Serra Velha
Vila Aparecida
Vila São Pedro
Visconde de Indaiatuba

Conchal
Conchal